12/10 kan syfta på:

 12 oktober
 10 december (amerikanskt datumformat)